Dawi puede hacer referencia a:

Enrique Dawi, guionista y director de cine argentino.
Sergio Dawi, músico argentino.